HVD steht als Abkürzung für:

 Hanseatic Versicherungsdienst, ein Unternehmen des Otto-Versands
 High-Definition Versatile Disc, ein Speichermedium in Asien
 High Voltage Differential, eine veraltete Spezifikation von SCSI-1
 Holographic Versatile Disc, ein Speichermedium
 Humanistischer Verband Deutschlands

HVD